Джост () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джост, Джон (род. 1943) — американский режиссёр, сценарист, продюсер, оператор, композитор, монтажёр.
 Джост, Питер (также известный как Ханс Питер Джост; 1921—2016) — английский инженер, менеджер, миллиардер.
 Джост, Тайсон (род. 1998) — канадский хоккеист.
 См. также 
 Йост